Вуза (; fl. 528—556) — византийский генерал, который во время правления Юстиниана I (годы правления: 527—565) участвовал в войнах против сасанидских персов.

Биография 
Вуза был уроженцем Фракии. Скорее всего, он был сыном генерала и мятежника Виталиана. Прокопий Кесарийский идентифицировал Кутзеса и Венила как братьев Бузе. Безымянная сестра была матерью Домнентиолуса.

Вуза пережил поражение. Далее он упоминается об участии в битве при Даре (июнь 530 года). Он служил командиром кавалерии вместе с . Среди его помощников был Андреас, отличившийся в первый день битвы. «Край левой прямой траншеи, которая соединялась с поперечной траншеей, до холма, который здесь возвышается, удерживался Вузой с большим отрядом всадников и Фарасом Эрулианцем с тремя сотнями его народа. Справа от них. за пределами траншеи, под углом, образованным поперечной траншеей и прямым участком, простирающимся от этой точки, находились Суника и Айган, массагеты (гунны) по происхождению, с шестьюстами всадниками, чтобы, если командуемые Вузой и Фарасом будут отброшены, они могли бы, быстро продвигаясь по флангу и войдя в тыл врага, легко поддержать римлян в этом месте».

Ближе к вечеру определенный отряд всадников, которые держали правое крыло Сасанидов, отделяясь от остальной армии, выступил против сил Вузы и Фараса. И римляне отступили на небольшое расстояние в тыл .Персы, однако, не преследовали их, а оставались там, опасаясь, как я полагаю, некоторых попыток окружить их со стороны врага. Затем обращенные в бегство римляне внезапно бросились на них. выдержали их натиск и двинулись обратно к фаланге, и снова силы Вузы и Фараса заняли свои позиции. В этой схватке пали семь персов, и римляне овладели их телами; после этого обе армии спокойно оставались на своих позициях.

Примечания

Литература 
 Lillington-Martin, Christopher:
 2006, «Pilot Field-Walking Survey near Ambar & Dara, SE Turkey», British Institute of Archaeology at Ankara: Travel Grant Report, Bulletin of British Byzantine Studies, 32 (2006), p 40—45.
 2007, «Archaeological and Ancient Literary Evidence for a Battle near Dara Gap, Turkey, AD 530: Topography, Texts and Trenches» in: BAR -S1717, 2007 The Late Roman Army in the Near East from Diocletian to the Arab Conquest Proceedings of a colloquium held at Potenza, Acerenza and Matera, Italy edited by Ariel S. Lewin and Pietrina Pellegrini, p 299—311.
 2008, «Roman tactics defeat Persian pride» in Ancient Warfare edited by Jasper Oorthuys, Vol. II, Issue 1 (February 2008), pages 36—40.
 2010, «Source for a handbook: Reflections of the Wars in the Strategikon and archaeology» in: Ancient Warfare edited by Jasper Oorthuys, Vol. IV, Issue 3 (June 2010), pages 33—37.
 2012, «Hard and Soft Power on the Eastern Frontier: a Roman Fortlet between Dara and Nisibis, Mesopotamia, Turkey, Prokopios’ Mindouos?» in: The Byzantinist, edited by Douglas Whalin, Issue 2 (2012), pages 4—5.
 2013, «Procopius on the struggle for Dara and Rome» in: War and Warfare in Late Antiquity: Current Perspectives (Late Antique Archaeology 8.1-8.2 2010-11) by Sarantis A. and Christie N. (2010-11) edd. (Brill, Leiden 2013), pages 599—630, ISBN 978-90-04-25257-8.

Полководцы Юстиниана I